Bouwwerk (algemene term), overkoepelende term voor alle specifieke bouwwerken
Gebouw, bouwwerk waar mensen in kunnen verblijven
Kunstwerk (bouwkundig), niet voor woning bedoeld bouwwerk